Фиделити има више значења:
 Фиделити (Илиноис)
 Фиделити (Мисури)